Hogi steht für:
 den Igel Hogi, Hauptfigur des Films Hogi’s Family … eine total stachelige Angelegenheit (alternativer Filmtitel Ein Igel namens Hogi)
 Phir Subah Hogi, ein indisches Filmdrama